|-
| 177801 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177802 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177803 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177804 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177805 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177806 - || 2005 MU || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177807 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177808 - ||  || 16 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177809 - ||  || 17 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177810 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177811 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177812 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177813 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177814 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177815 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177816 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177817 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177818 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177819 - ||  || 27 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177820 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177821 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177822 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177823 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177824 - ||  || 6 iulie 2005 ||  || 
|-
| 177825 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177826 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177827 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177828 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177829 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177830 - ||  || 9 iulie 2005 ||  || 
|-
| 177831 - ||  || 7 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177832 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177833 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177834 - ||  || 11 iulie 2005 ||  || 
|-
| 177835 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177836 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177837 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177838 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177839 - ||  || 8 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177840 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177841 - ||  || 10 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 177842 - ||  || 7 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177843 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177844 - ||  || 12 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177845 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177846 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177847 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177848 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177849 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177850 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177851 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177852 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177853 Lumezzane ||  || 5 august 2005 || Lumezzane || , 
|-
| 177854 - ||  || 4 august 2005 ||  || 
|-
| 177855 - ||  || 5 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177856 - ||  || 5 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177857 - ||  || 5 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177858 - || 2005 QX || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177859 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177860 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177861 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177862 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177863 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177864 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 177865 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177866 - ||  || 28 august 2005 ||  || 
|-
| 177867 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177868 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177869 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177870 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177871 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177872 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177873 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177874 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177875 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177876 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177877 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177878 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177879 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177880 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177881 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177882 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177883 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177884 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177885 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177886 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177887 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177888 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177889 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177890 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177891 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177892 - ||  || 30 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177893 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177894 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177895 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177896 - ||  || 6 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177897 - ||  || 7 septembrie 2005 ||  || Altschwendt
|-
| 177898 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177899 - ||  || 9 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177900 - ||  || 11 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-